De teamwedstrijd voor vrouwen  was een onderdeel van het boogschieten op de Olympische Zomerspelen 2012. Het evenement vond plaats op vrijdag 27 juli (de dag van de opening) en zondag 29 juli 2012 op Lord's Cricket Ground, een cricketstadion in de Londense wijk St John's Wood.

De twaalf landenteams van drie boogschutters namen allen eerst deel aan de plaatsingsronde, waarna een ranglijst werd opgesteld op basis van de scores. Vervolgens begon een knock-outsysteem, waarbij eerst de acht minste teams uit de plaatsingsronde tegen elkaar uitkwamen. De winnaars van de eerste ronde kwamen uit tegen een van de vier beste teams uit de plaatsingsronde. Het schema liep zo door tot en met de finale. De verliezende halvefinalisten streden om de bronzen medaille.

Resultaten

Plaatsingsronde

Knock-outfase

Vrouwen